Влади́мир Кравцо́в:
 Кравцов, Владимир — советский военнослужащий, лётчик, генерал ввс Азербайджана.
 Кравцов, Владимир Иванович (род. 1948) — депутат Государственной думы.
 Кравцов, Владимир Васильевич (род. 1953) — белорусский политический деятель.
 Кравцов, Владимир Васильевич (1926—2020) — советский оперный певец (тенор), солист Мариинского театра (1958—1980), заслуженный артист РСФСР (1964).
 Кравцов, Владимир Викторович (род. 1972) — российский пауэрлифтер.
 Кравцов, Владимир Николаевич (1949—1999) — советский гандболист.